Hullsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hullsjön, slättsjö i Trollhättans och Vänersborgs kommuner,  (1,84 km²)
Hullsjön (naturreservat), naturreservat som omfattar ovan nämnda sjö.
Hullsjön, Närke, sjö i Laxå kommun,  (8,42 ha)
Hullsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (13,6 ha)
Stor-Hullsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,13 km²)
Lill-Hullsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (73,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn